La DBUs Landspokalturnering 2008-2009 è la 55ª edizione della coppa danese, sponsorizzata, dopo 4 anni dall'ultima sponsorizzazione, dall'"Ekstra Bladet" che dà il nome alla competizione cioè Coppa Ekstra Bladet.

Ha preso il via nell'agosto 2008 ed è terminato il 21 maggio 2009. La finale si è svolta all'Parken Stadium di Copenaghen.

1ª Fase

Gruppo Nord e Ovest

Gruppo Est e Sud

2ª Fase

Gruppo Ovest

Gruppo Est

3ª fase

4ª fase

Quarti di Finale

Semifinali 
Andata

Ritorno

Finale

Voci correlate 
 Superliga Danese 2008-2009

Altri progetti 

Edizioni della Coppa di Danimarca